Pinckney ist der Familienname folgender Personen:

 Callan Pinckney (1939–2012), US-amerikanische Autorin, siehe Callanetics

 Clementa C. Pinckney (1973–2015), US-amerikanischer Geistlicher und Politiker
 Eliza Lucas Pinckney (1722–1793), amerikanische Pflanzerin
 Henry L. Pinckney (1794–1863), US-amerikanischer Politiker
 John M. Pinckney (1845–1905), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Pinckney (1750–1828), US-amerikanischer Soldat, Politiker und Diplomat
 Violet Pinckney (1871–1955), britische Tennisspielerin
 William Pinckney (†), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pinckney (Arkansas)
 Pinckney (Michigan)
 Pinckney (Missouri)
 Pinkney (New York)

Siehe auch:
 Pinkney